Суперкупата на УЕФА 2010 е 35-ият мач за Суперкупата на УЕФА. Проведе на Стад Луи II в Монако на 27 август 2010. Мачът бе е между Интер, който спечели Шампионска лига 2009/10 и Атлетико Мадрид, който спечели Лига Европа 2009/10. Нито един от двата отбора не бе е участвал в Суперкупата на УЕФА.

Предистория 
За първи път, откакто Челси игра срещу Реал Мадрид през 1998, и двата отбора играят за първи път за Суперкупата на УЕФА. Интер достигна до Суперкупата като спечели Шампионска лига 2009/10, като на финала победи Байерн Мюнхен с 2–0 на Сантяго Бернабеу, Мадрид, докато Атлетико Мадрид победи Фулъм с 2–1 на финала на Лига Европа 2009/10 на ХШХ Нордбанк Арена, Хамбург, за да спечели първото си голямо европейско отличие от Купата на носителите на купи 1962 и спечели мястото си в мача за Суперкупата. Въпреки че Интер не спечели Шампионска лига за първи път, Суперкупата не бе създадена до осем години след последната им европейска титла през 1965 и носителите на купта на УЕФА не участваха в Суперкупата докато Купата на носителите на купи не бе разформирана през 1999 (последно Интер спечели купата на УЕФА през 1998); те никога не са печелили Купата на носителите на купи. Атлетико спечели Купата на носителите на купи 1962, но тогава Суперкупата не бе основана.

Интер и Атлетико Мадрид не са играли един срещу друг в европейски турнири и имат рекорди по точно 50% за отбори от страната на другия: за 37 мача с испански отбори, Интер е спечелили и загубил 13, като останалите 11 са равенства, докато Атлетико е спечелил 6, загубил 6 и има 2 равенства с италиански отбори.

Преди мача

Стадион и билети 
На Стад Луи II в Монако са играни всички Суперкупи на УЕФА от 1998. Построен през 1985, стадионът е домът на Монако, които играят във френската Лига 1.

Около 30% от 18 500-те места в стадиона са резервирани за фенове на двата отбора; тези билети са продадени от двата клуба. Около 1500 от останалите билети са продадени чрез сайта на УФЕА на 5 юли 2010; продажбата бе затворена на 16 юли.

Мач

Детайли

Статистика

Източници 

УЕФА